Кубок Европы (или Еврокубок, ) — европейский клубный баскетбольный турнир, который проводится под эгидой Евролиги. Первый сезон был сыгран в сезоне 2002/2003 после того, как в 2002 году Кубок Сапорты и Кубок Корача объединились.

Названия 
 2002—2008 — Кубок УЛЕБ
 2008— — Еврокубок

Регламент 
По состоянию на сезон 2019-20, Еврокубок проходит в три этапа:

Групповой этап 
На групповом этапе участвуют 24 команды, которые делятся на четыре группы. В каждой группе каждая команда играет с каждой дома и в гостях. Первые четыре команды из каждой группы по итогам 10 туров выходят в Топ-16.

Топ-16 
В каждой группе каждая команда играет с каждой дома и в гостях. Первые две команды из каждой группы по итогам 6 туров выходят в плей-офф.

Плей-офф 
В плей-офф восемь команд, начиная со стадии четвертьфинала и до стадии финала выявляют сильнейшего в сериях до двух побед. В случае, если одна из команд выиграла первые две игры, третья игра не проводится. Команда, которая заняла место в топ-16 выше, играет первую и третью (при необходимости) игры дома.

Победители

Лидеры по числу титулов

Награды Еврокубка 

Награды Еврокубка — индивидуальные награды, вручаемые каждый сезон, такие как: MVP Финала Еврокубка, MVP регулярного сезона Еврокубка, Восходящая звезда Еврокубка, тренер года Еврокубка и символическая сборная Еврокубка.

См. также 
 Евролига
 Кубок Вызова
 Кубок Сапорты
 Кубок Корача

Примечания